Э́велин Беатри́с Сен-Круа́ Ро́уз (в браке была известна как Эва Фле́минг; 1885 — 27 июля 1964) — английская светская львица, мать писателей Питера и Яна Флемингов и виолончелистки Амариллис Флеминг.

Эвелин происходила из весьма уважаемого семейства и была замужем за Валентайном Флемингом — сыном шотландского финансиста Роберта Флеминга, в браке с которым стала матерью четверых сыновей. Валентайн погиб во время Первой мировой войны, оставив семье большое наследство, из которого Эвелин причитался дом в Лондоне и солидная пенсия. Больше она замуж не выходила, однако через шесть лет после смерти мужа, Эвелин родила дочь Амариллис от художника Огастеса Джона.

Эвелин была основной движущей силой в жизни сыновей. Она же пыталась выбить для них наследство деда, поскольку именно её дети, как потомки старшего сына Роберта, являлись первоочередными наследниками; несмотря на её старания, Роберт завещал своё огромное состояние жене, которая затем разделила его между своими оставшимися детьми.

Эвелин умерла в 1964 году за две недели до смерти сына Яна.

Семейная жизнь 
Эвелин Сен-Круа Роуз родилась в 1885 году в Кенсингтоне в семье мирового судьи Джорджа Альфреда Сен-Круа Роуза и Беатрис Квейн. По отцу она была внучкой сэра Филипа Роуза, консультанта по юридическим вопросам премьер-министра Дизраэли; по матери — сэра Ричарда Квейна, ведущего лондонского хирурга и редактора известного «Медицинского словаря». Помимо Эвелин, в семье была дочь Кейтлин и двое сыновей — Айвор и Харткорт. Айвор обучался в Итоне, а Харткорт — в Итоне и Оксфорде, где познакомился с Валентайном Флемингом, будущим мужем Эвелин.

15 февраля 1906 года Эвелин вышла замуж за Валентайна Флеминга, сына шотландского финансиста , основавшего шотландско-американский инвестиционный траст и торговый банк Robert Fleming & Co, и Кейт Хиндмарш, дочери офицера налогового управления. Согласно семейной легенде, Валентайн и Эвелин встретились на балу в Оксфорде; кроме того, отец девушки увлекался регатой, в которой также принимал участие Валентайн, а сама Эвелин часто присутствовала на соревнованиях, чтобы поддержать отца. Эвелин была полной противоположностью будущего супруга: она играла на скрипке и неплохо рисовала акварелью, в то время как ни один представитель семейства Флемингов не имел способностей ни в музыке, ни в искусстве. Кроме того, Эвелин была женщиной в высшей степени легкомысленной и расточительной, отличавшейся снобизмом и тщеславием.

Несмотря на первоначальное несогласие с выбором невесты, отец Валентайна перевёл на счёт сына четверть миллиона фунтов вскоре после свадьбы; на эти деньги семейство приобрело несколько домов, два из которых располагались по соседству с владениями родителей Валентайна. В доме в Мейфэре, находившемся за углом дома Флемингов-старших, появились на свет старшие сыновья Эвелин — Питер и Ян. Первые годы после рождения старших сыновей семья проводила в , который был поистине детским раем с многочисленными игровыми комнатами и обширными игровыми площадками на свежем воздухе, и в Питт-хаусе, эдвардианском особняке на Хампстед-Хит. В семье Эвелин получила сразу несколько прозвищ: Миви (), Ми () и Эм ().

В 1914 году с началом Первой мировой войны Валентайн, до этого бывший членом парламента от , присоединился к эскадрону С , где получил звание майора. Незадолго до отправки на фронт Валентайн подписал завещание, в котором его вдове доставался дом недалеко от Хампстед-Хит, а также солидная пенсия, которая могла быть урезана в случае повторного брака Эвелин; большая часть имущества была передана в траст для обеспечения благополучия четверых сыновей Валентайна и их будущих семей. До 1917 года служба Валентайна проходила в тылу; по выходным он играл в поло, а осенью 1914 года он несколько дней провёл с Эвелин, навестившей его. Валентайн был убит во время немецкого обстрела на западном фронте 20 мая 1917 года; Уинстон Черчилль, который был близким другом Флеминга-старшего и брат которого служил вместе с Валентайном в начале войны, написал некролог, напечатанный в The Times. Валентайн был посмертно награждён орденом «За выдающиеся заслуги». Поскольку семье принадлежало поместье в , имя Валентайна значится на военном мемориале в .

После смерти мужа Эвелин на некоторое время отдалилась от детей: её сыновья несколько месяцев провели в доме родителей Валентайна, лишь по выходным покидая его, чтобы навестить мать, не покидавшую свой лондонский дом. Позднее Валентайн фактически был возведён в ранг святого в семье: Эвелин часто ставила мужа детям в пример, а его лоулендское происхождение больше не было чем-то плохим; по наставлению матери Питер и Ян заканчивали вечернюю молитву словами «… и прошу, дорогой Господь, позволь мне вырасти похожим на Моки».

Как до, так и после смерти Валентайна, Эвелин была основной движущей силой в жизни сыновей, особенно Яна. В ноябре 1914 года, когда Валентайн ушёл на войну, Эвелин устроила Яна и Питера в подготовительную школу  в Дорсете; эта школа славилась тем, что готовила своих выпускников к поступлению в Итон, куда, в свою очередь, по стопам своего отца должны были направиться Питер и Ян. Эвелин поддерживала непосредственный контакт с директором школы Томом Пеллаттом. В 1927 году Эвелин отправила Яна, бросившего обучение в Итоне и военном колледже в Сандхёрсте, в Теннерхоф в австрийском Кицбюэле — небольшую частную школу, которой руководили последователь  и бывший британский шпион Эрнан Форбс Дэннис и его писательница-жена ; здесь Ян должен был подготовиться к возможной работе в министерстве иностранных дел. Ян подал заявку на вступление в министерство иностранных дел, но провалил экзамены. Эвелин снова вмешалась в дела сына, договорившись в октябре 1931 года с сэром Родериком Джонсом, главой новостного агентства Рейтер, о должности помощника редактора и журналиста для Яна. В октябре 1933 года под давлением матери и других членов семьи Ян перешёл на работу в банковскую сферу, представителем которой был брат Эвелин — Харткорт.

Благодаря своему влиянию на сына, Эвелин, как предполагает биограф Яна Флеминга Джон Пирсон, могла быть одним из прототипов персонажа главы МИ-6 — М; на это указывает как характер персонажа — одновременно строгий и добрый, вселяющий чувство страха и любовь — так и то, что персонаж назван одним из семейных прозвищ Эвелин.

Вдовство 
В 1920-х годах у Эвелин завязался страстный роман с художником Огастесом Джоном. Ей ещё не было сорока и она была богата, благодаря чему Джон видел в Эвелин не только прекрасную любовницу, но и покровительницу. Тем не менее, Огастес сохранил отношения и с другими любовницами. Эвелин рассчитывала выйти замуж за него, но когда стало ясно, что её надежды тщетны, решилась завести от него ребёнка. Через шесть лет после смерти мужа она родила дочь, названную Амариллис. Однако, это не смогло удержать Джона от любовных похождений. Когда одна из моделей и по совместительству, любовниц Огастеса, родила дочь Зои, Эвелин выразила желание удочерить её, а когда получила отказ от матери девочки, без её ведома увезла малышку на север Уэльса, откуда была возвращена Огастесом. Собственную дочь Эвелин долгое время скрывала от общества, а персоналу, ухаживавшему за девочкой, приказала говорить всем интересующимся, что она удочерила Амариллис. После расставания с Джоном Эвелин все свои внимание и заботу обратила на дочь, фактически отодвинув остальных своих детей на второй план.

В июле 1933 года умер отец Валентайна. Незадолго до его смерти Эвелин навестила свёкра в надежде выбить наследство для своих сыновей: она напомнила Роберту, что именно её четверо сыновей являются детьми его старшего сына, а следовательно имеют больше прав на наследство деда. Однако, вопреки стараниям Эвелин, Роберт завещал всё своё имущество, стоимость которого была равна трём миллионам фунтов, трасту своей вдовы, которая затем разделила наследство между своими тремя оставшимися детьми.

В начале 1950-х годов Эвелин приобрела дом на Багамах и с тех пор проводила здесь большую часть года.

Эвелин умерла 27 июля 1964 года за две недели до смерти сына Яна. Личное состояние Эвелин на момент смерти составляло примерно 101 тысячу фунтов, большую часть его унаследовала Амариллис.

Потомство 
В браке с Валентайном Эвелин родила четверых сыновей:
 Роберт Питер (1907—1971) — автор путевых очерков. Во время Второй мировой войны Питер служил в гренадерской гвардии, позднее был переведён под командование , где помогал создавать вспомогательные подразделения и занимался операциями в Норвегии и Греции. Был женат на актрисе Селии Джонсон, от которой имел сына и двух дочерей.
 Ян Ланкастер (1908—1964) — автор романов о Джеймсе Бонде, служил в управлении военно-морской разведки Великобритании и участвовал в создании и последующем надзоре над двумя разведывательными подразделениями — 30 штурмовым подразделением и эксплуатационным подразделением . Был женат на Энн О’Нил, от которой имел сына и дочь.
 Ричард Эвелин (1911—1977) — председатель семейного банка Robert Fleming & Co в 1960-х и 1970-х годах. Скончался от сердечного приступа. Был женат на достопочтенной Дороти Хермон-Ходж, от которой имел восемь детей.
 Майкл Валентайн Пол (1913—1940) — биржевой маклер. Когда он начал свою карьеру, разразилась Вторая мировая война; Майкл вступил в , был взят в плен в Нормандии в 1940 году и умер от ран в том же году. Был женат на Летиции Бланш Босуик, от которой имел четверых детей.

От Огастеса Джона:
 Амариллис Мария Луиза (1925—1999) — профессиональная виолончелистка. Замужем не была, детей не имела.

В культуре 
В британско-американском драматическом мини-сериале 2014 года Флеминг: человек, который хотел стать Бондом роль Эвелин исполнила Лесли Мэнвилл.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  (doi:10.1093/ref: odnb/33168)
 
 
 

Эвелин